Le tournoi de Sydney est un tournoi de tennis professionnel. L'édition masculine 2007, classée en catégorie International Series, s'est disputée du 8 au .

James Blake remporte le simple messieurs. En finale, il bat Carlos Moyà, décrochant à cette occasion le  en simple de sa carrière sur le circuit ATP.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Paul Hanley et Kevin Ullyett.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2007 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Sydney

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2007
Tennis en Australie en 2007
Sydney
Tennis en janvier 2007